Sankt Stefansklostret (Maghartavank) är ett av Armeniska apostoliska kyrkans kloster omkring 15 km nordväst om staden Jolfa i Östazarbaijan i nordvästra Iran. Klostret, som fått sitt namn efter Sankt Stefan, ligger i en djup kanjon längs floden Arax på den iranska sidan gränsen mellan Azerbajdzjan och Iran. Det byggdes på 800-talet och återuppbyggdes under Safavidernas era efter att flera jordbävningar skadat den.

Ett världsarv 
Klostret är sedan 2008 uppsatt på Unescos världsarvslista.

Externa länkar 

 Många foton på forntida byggnadsverk
 UNESCO World Heritage Centre: Armenian Monastic Ensembles of Iran
 Historical Churches in Iran, at Iran Chamber Society www.iranchamber.com
 Hamid-Rezā Hosseini, The Stepanous Paradise (Behesht-e Stepanous - بهشت استپانوس), på persiska, Jadid Online, 2008-11-10, .Ett bildspel:  (4 min 52 sec).

Armeniska kloster i Iran
Orientaliskt ortodoxa kloster